Génération Rock est le nom : 
 d´une station radiophonique indépendante à Sherbrooke
 de plusieurs web radios
 d´un spectacle présenté à l´Olympia en 2006
 d´une série de compilations sur CD de rock 'n' roll